«Closest Thing to Heaven» — песня британской группы Tears for Fears. В Великобритании она была выпущена в качестве первого сингла с их альбома 2004 года Everybody Loves a Happy Ending и стала первым с 1990 года синглом с участием обоих оригинальных участников, Роланда Орзабала и Курта Смита.

Также она стала первой песней Tears for Fears, вошедшей в топ-40 британских хитов со времён «» 1995 года, достигнув 40 места в UK Singles Chart. Также сингл достиг 12-го места в Финляндии и 38-го места в Нидерландах.

Музыкальное видео 
Промо-видео «Closest Thing to Heaven» было снято Майклом Палмиери (который также работал с Foo Fighters и Беком) и представляет собой красочное театральное фэнтези с участием голливудской актрисы Бриттани Мерфи.

Список композиций 
CD3: Gut/EU0161836ERE
 «Closest Thing to Heaven» (UK Radio Mix) — 3:22
 «Closest Thing to Heaven» (Solasso Dub) — 5:33

CD5: Gut/CDGUT66
 «Closest Thing to Heaven» (UK Radio Mix) — 3:22
 «Closest Thing to Heaven» (Brothers In Rhythm Group Therapy Mix) — 8:15
 «Closest Thing to Heaven» (Solasso Club Mix) — 5:49
 «Closest Thing to Heaven» (Brothers In Rhythm Group Therapy Dub) — 8:15
 «Closest Thing to Heaven» (Solasso Dub) — 5:33

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2004 года
Песни Tears for Fears